Черво́ная Поля́на — название населённых пунктов на Украине.

Винницкая область 
 Червоная Поляна — поселок в Песчанском районе.

Днепропетровская область 
 Червоная Поляна — поселок в Криворожском районе.
 Червоная Поляна — село в Пятихатском районе.

Кировоградская область 
 Червоная Поляна — село в Добровеличковском районе.
 Червоная Поляна — село в Маловисковском районе.

Луганская область 
 Червоная Поляна — село в Антрацитовском районе.

Николаевская область 
 Червоная Поляна — село в Доманёвском районе.
 Червоная Поляна — бывшее село в Новобугском районе, ликвидировано в 2000 году.

Полтавская область 
 Червоная Поляна — бывшее село в Чутовском районе, ликвидировано в 1999 году.

Харьковская область 
 Червоная Поляна — село в Барвенковском районе.
 Червоная Поляна — село в Нововодолажском районе.
 Червоная Поляна — до 2016 года название села Поляна в Изюмском районе.

Херсонская область 
 Червоная Поляна — село в Горностаевском районе.
 Червоная Поляна — село в Чаплинском районе.

Черниговская область 
 Червоная Поляна — до 2016 года название села Поляна в Коропском районе.

См. также 
 Красная Поляна (значения)